Сенель Пас (; род. 1950, Фоменто, провинция Санкти-Спиритус) — кубинский писатель.

Биография 
Из крестьянской семьи, первым в семье получил образование. Окончил факультет журналистики Гаванского университета (1973). Работал в газетах, в издательствах, в Министерстве культуры. Руководил кафедрой сценарного мастерства в Международной киношколе в Сан-Антонио-де-лос-Баньос (1998—2001), затем стал деканом школы.

Наиболее известен как сценарист, и в первую очередь — сценарием фильма Клубника и шоколад по собственному рассказу Волк, лес и новый человек.

Произведения

Новеллы 
 El niño aquel (1980)
 Los becados se divierten (1989)
 Волк, лес и новый человек/ El lobo, el bosque y el hombre nuevo (1991, пер. на иврит 2004, яп. пер.)
 Сёстры/ Las hermanas (1993)
 Не говори ей, что любишь/ No le digas que la quieres (2004)

Романы 
 Король в саду/ Un rey en el jardín (1983, араб. пер. 2002)
 Небо в алмазах/ En el cielo con diamantes (2007,  премия Casa de América; итал. и порт. пер. 2007, фр. пер. 2008)

Сценарии 
 Невеста для Давида/ Una novia para David (1985)
 Восхитительная ложь/ Adorables mentiras (1992)
 Клубника и шоколад/ Fresa y Chocolate (1993)
 Maité (1994)
 Malena es un nombre de tango (1995)
 Cosas que dejé en la Habana (1997)
 Sí, quiero (1998)
 Рай под звездным небом/ Un paraíso bajo las estrellas (1999)
 Лист ожидания/ Lista de espera (2000, премия Гаванского КФ за лучший сценарий)
 Una rosa de Francia (2006)

Признание 
Орден Por la Cultura Nacional, медаль Алехо Карпентьера и др. награды.

Литература 
 Ferrera Vaillant J.R. Senel Paz: de la literatura al guión de cine. Sancti Spíritus: Ediciones Luminaria, 2008

Ссылки 
 Биография, библиография  
 На сайте IMDB 

Писатели Кубы
Журналисты Кубы
Сценаристы Кубы
Выпускники Гаванского университета